Мидон () — имя собственное; распространено в виде фамилий и названий.
 Мидон, Феликс-Николя-Жозе (1840—1893) — католический прелат, первый епископ Осаки.
 (31037) Мидон — типичный троянский астероид Юпитера, движущийся в одой из точек Лагранжа.